Джалу:
 Оаза Джалу — оаза на сході Лівії
 Джалу (місто) — селище в оазі Джалу
 Джалу — можливо один з вимерлих діалектів берберської мови ауджила, поширеної колись в селищі Джалу